Кильчень — топоним на Украине:
 Кильчень (до 2016 г. — Радянское) — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Кильчень — посёлок в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Кильчень — река в Днепропетровской области, правый приток Самары.